Zbigniew Baginski (født 19. januar 1949 i Szczecin) er en polsk komponist, professor, dirigent og lærer.
Baginski studerede komposition på State Higher School of Music i Warszawa. Han har været tilknyttet Fryderyk Chopin Akademiet siden (1974), først som lærer og senere som professor i komposition, teori og direktion.

Baginski har skrevet 3 symfonier, kammermusik, orkesterværker, solostykker for mange instrumenter etc.

Udvalgte værker 

 Symfoni "Natlig" (1984) - for orkester
 Symfoni "I syv scener" (1988) - for orkester
 "Lille elegisk Symfoni" (1995) - for kammerorkester
 "Triptykon" (1968) - for klarinet og orkester

Eksterne kilder/henvisninger 

 Om Zbigniew Baginski på last.fm
 Om Zbigniew Baginski musicweb-international.com

Komponister fra Polen
Dirigenter fra Polen
Lærere
Personer fra Stettin